„Havkatten” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Havkatten” – torpedowiec typu Springeren z okresu międzywojennego
 „Havkatten” (P502) – kuter torpedowy typu Flyvefisken z lat 50. XX wieku
 „Havkatten” (P552) – okręt patrolowy typu Flyvefisken z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów